Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 803 dans le monde.

 RS-803 au Brésil
 Route européenne 803 en Espagne 
 Route nationale 803 en France